Sun Bleached (Decolorado por el Sol en el doblaje al español para América Latina y Descolorido por el Sol en el doblaje español) es un episodio de la sexta temporada de la serie de dibujos animados estadounidense Bob Esponja.

Sinopsis 
Bob Esponja y Patricio están invitados a la fiesta más animada del verano. Sin embargo, el anfitrión, Craig Mammalton dice que van a ser expulsados si no llegar al mínimo bronceado. Así que Patricio convierte su casa en una máquina de bronceado. La máquina es capaz de llegar al mínimo de un bronceado en tan sólo 15 segundos. Por eso, cuando Bob Esponja está bajo el control de Patricio, es un éxito. Pero durante bronceado de Bob Esponja, Patricio se olvida de vigilar a Bob Esponja y lo deja durante dos horas, dándole un aspecto descolorido y feo.
 
A Patricio le da un cambio de imagen, por lo que cubre en el barro a Bob, colocando algas sobre los dientes y el pelo sobre la cabeza de poner de Bob Esponja que le fue arrebatado de su propia axilas. Caminando por ciudad, una mujer de Bob Esponja cree que es un monstruo y se escapa con su bebé. Bob Esponja pide ayuda a Calamardo, por lo que lo ridiculiza. Al tomarse un helado, Patricio tiene una idea y cubre a Bob Esponja con caramelo para darle un aspecto "bronceado". Ellos se dejan ver en la fiesta, donde está todo el mundo bailando y al final ponen unas lámparas que hacen que a Bob Esponja se le derrita el caramelo y revele su aspecto descolorido. La gente comienza a burlarse y enfandarse con él, sin embargo Craig Mammalton dice que Bob tiene el bronceado máximo y que es un héroe. Deciden tomar su consejo y al final acaban todos convertidos en ceniza.

Trivia 
 Un pez le dice a Bob Esponja, "¿Abrazas a tu madre con esa piel?" La cita es una variación de la cotización "¿Besas a tu madre con esa boca?" según lo dicho por el recogedor de basura en el episodio "Boca de marinero".
 Tercer episodio donde Harold tiene un acento australiano/cockney. El primero fue Chistes de Ardilla. El segundo fue Banda Geeks.

Personajes 
 Bob Esponja 
 Calamardo Tentáculos 
 Larry la Langosta
 Patricio 
 Gente de la Laguna Goo
 Gente de la fiesta
 Empleado de la heladería
 Craig Mammalton

Sitios 
 La Laguna Goo
 Piña de Bob Esponja
 Roca de Patricio
 Fiesta de los Bronceados
 Heladería

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008